Flykt kan syfta på:

 Flykt – en militär manöver där man rör sig bakåt eller bort från fienden, se reträtt
 Flykt – en styrd rörelse av ett objekt genom en atmosfär, Flygning
 Flykt (film) – en animerad film från 2021

Se även
 Smitning
 Flyckt – ett efternamn samt personer med efternamnet